Регулярный сезон Единой лиги ВТБ 2016/2017 проводится со 2 октября 2016 года по 23 апреля 2017 года. 13 команд соревнуются за 8 мест в плей-офф в двухкруговом турнире.

Турнирная таблица 
Для распределения команд в турнирной таблице регулярного сезона последовательно применяются следующие критерии:
 Общий процент побед в матчах;
 Процент побед только в играх между командами, имеющими одинаковый результат;
 Общее количество набранных очков;
 Коэффициент забитых очков в играх между командами, имеющими одинаковый результат;
 Общий коэффициент забитых очков.

|}

Результаты игр

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Единая лига ВТБ в сезоне 2016/2017